Grandvilliers (Eure)
 Grandvilliers (Oise) in het gelijknamige Kanton Grandvilliers